Соларио — итальянская фамилия. Известные носители:

 Соларио, Андреа (1460-1524) — итальянский живописец ломбардской школы.
 Соларио, Антонио — итальянский художник Венецианской школы.

См. также 
 Солари